Die B Grupa 2010/11 war die 62. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse.

Modus 
24 Mannschaften wurden geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten jeweils drei Mal gegeneinander. 

Die beiden Meister stiegen direkt in die A Grupa auf. Der dritte Aufsteiger wurde unter den Zweit- und Drittplatzierten ermittelt. In die drittklassige W Grupa stiegen aus der Nordgruppe die letzten zwei, aus der Südgruppe außer dem ausgeschlossenen Spartak Plowdiw die letzten drei Teams ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Play-off 
Zunächst traten die beiden Zweitplatzierten der B Grupa gegeneinander an. Der Sieger spielte dann gegen den Vierzehnten der A Grupa. Tschernomorez Pomorie wurde die Lizenz verweigert, so dass ein weiteres Spiel zwischen den Verlierern angeordnet wurde.

Den Platz für den ausgeschlossenen Pirin Blagoewgrad wurde zwischen dem Dritten der B Grupa West und Vierten der B Grupa Ost ermittelt. Der Drittplatzierte der Ostgruppe (Spartak Plowdiw) wurde in die W Grupa versetzt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2010 11
Fußballsaison 2010/11